L’interdénominationalisme est un mouvement chrétien évangélique de coopération entre diverses dénominations chrétiennes, sur la base d'un christianisme générique aux confessions chrétiennes concernées.

Histoire 
Le mouvement a ses origines dans la fondation de la London Missionary Society, une société missionnaire chrétienne évangélique, en 1795 par diverses dénominations évangéliques qui avaient une vision interdénominationnelle de la mission. Il s'est développé avec la fondation de l'Evangelical Alliance en 1846 à Londres, en Angleterre par 52 dénominations évangéliques . Diverses autres organisations évangéliques ont également contribué au mouvement interdénominationnel. 

Dans l’étude biblique, il y a eu l’Union internationale des groupes bibliques universitaires en 1947. Dans l'aide humanitaire chrétienne mondiale, World Vision International en 1950. Il y a également eu l’émergence de divers instituts de théologie évangélique interdénominationnels. En 1951, l'Alliance évangélique mondiale (World Evangelical Fellowship) est fondée par des dirigeants évangéliques de 21 pays lors de la première assemblée générale à Woudschoten (Zeist) aux Pays-Bas .

Voir aussi 
 Dialogue interreligieux
 
 
 Organisation paraecclésiale
 
 Christianisme non dénominationnel

Notes et références

Bibliographie 
 Jean-François Zorn, Le grand siècle d'une mission protestante. La mission de Paris de 1822 à 1914, Karthala, 2012, , 257, 261, 333, 515, 556, 575, 576, 695, 703 et 740. 
 Histoire générale du protestantisme, PUF, 1961, , 180.

Théologie chrétienne
Mouvement évangélique